Безіменний — струмок в Україні, у Бердичівському районі Житомирської області. Правий доплив Роставиці, (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина струмка приблизно 8,08  км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 7,29  км, коефіцієнт звивистості струмка — 1,11. Частково каналізований.

Розташування 
Бере початок на північно-східній околиці села Мовчанівки. Тече преважно на північний захід і у селі Плоска впадає у річку Роставицю, ліву притоку Росі.

Цікавинка 
 Через село понад струмком пролягає автошлях .

Примітки

Посилання 

 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Ружинського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці
Річки України без назви